Salcedo, comuna italiana do Vêneto
 Salcedo (cantão), no Equador
 Salcedo (República Dominicana), antigo nome da província "Hermanas Mirabal"
 Carmen Salcedo, no Peru

 Sarzedo
 Sarcedo
 Serzedo

Desambiguações de topônimos